Rütimann ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Rütimann (* 1955), Schweizer Künstler
 Stefan Rütimann (* 1978), Schweizer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Reutimann
 Rüttimann